Shōfuku-ji ist der Name mehrerer buddhistischer Tempel:
 in der Schreibweise :
 ein Tempel der Rinzai-shū in Fukuoka, Präfektur Fukuoka, siehe Shōfuku-ji (Fukuoka).
 ein Tempel der Rinzai-shū in Shirahama, Präfektur Wakayama, siehe Shōfuku-ji (Shirahama).
 ein Tempel der Ōbaku-shū in Nagasaki, Präfektur Nagasaki, siehe Shōfuku-ji (Nagasaki).
 in der Schreibweise :
 ein Tempel der Rinzai-shū in Higashimurayama, Präfektur Tokio, siehe Shōfuku-ji (Higashimurayama)
 ein Tempel der Shingon-shū in Toba, Präfektur Mie, siehe Shōfuku-ji (Toba)
 ein Tempel der Tendai-shū in Shin’onsen, Präfektur Hyōgo, siehe Shōfuku-ji (Shin’onsen)
 in der Schreibweise :
 ein Tempel der Shingon-shū in Odawara, Präfektur Kanagawa, siehe Shōfuku-ji (Odawara)
 ein Tempel der Shingon-shū in Kōbe, Präfektur Hyōgo, siehe Shōfuku-ji (Kōbe)